Мигачёв — фамилия; имеет женскую форму Мигачёва.
 Мигачёв, Всеволод Иванович (1917—1997) — советский учёный, специалист в области проводной и радиосвязи.
 Мигачёв, Геннадий Станиславович (известен также под псевдонимом Жан Д’Алевье; 1972—1992) — российский бард и писатель.
 Мигачёв, Рем Данилович (1926—2023) — советский и российский учёный-горняк, один из пионеров применения компьютерных технологий в горном деле.